Tenisový turnaj ATP Barclays Dubai Tennis Championships 2011 se konal ve dnech 21. – 27. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 1 619 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Roger Federer (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Tomáš Berdych (semifinále, skreč)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Ivan Ljubičić (1. kolo, skreč)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Marcos Baghdatis (1. kolo, skreč)
  Ernests Gulbis (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2011
ATP World Tour 2011